Dschuma-Moschee steht für:
 Dschuma-Moschee (Xiva), Chiwa, im 18. Jahrhundert vollendet
 Dschuma-Moschee (Taschkent), 2008 erbaut

Siehe auch:
 Freitagsmoschee